Фати Фати оглы Мирзоев (; 1889, , Бакинская губерния — 7 марта 1977, там же) — советский азербайджанский хлебороб, Герой Социалистического Труда (1949).

Биография 
Родился в 1889 году в селе  Ленкоранского уезда Бакинской губернии (ныне село в Джалилабадском районе Азербайджана).

С 1930 года — колхозник, звеньевой колхоза имени Асланова, с 1969 года — рабочий совхоза имени Асланова Джалилабадского района. В 1948 году получил урожай пшеницы 29 центнеров с гектара на площади 20 гектаров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1949 года за получение в 1948 году высоких урожаев пшеницы Мирзоеву Фати Фати оглы присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Скончался 7 марта 1977 года в родном селе.

Литература 
 
 

Аграрии и механизаторы